

Codici 
 XM – codice vettore IATA di J-Air

Informatica 
 XM – formato file audio (eXtended Module)

Musica 
 XM – canzone dei Jefferson Starship, contenuta nell'album discografico Blows Against the Empire del 1970
 XM – album discografico dei Porcupine Tree del 2003

Altro 
 XM – novecentonovanta nel sistema di numerazione romano
 XM Satellite Radio – emittente radiofonica statunitense
 Citroën XM – automobile della Citroën